A Copa da Paz de 2005 foi a 2ª edição da Copa da Paz, disputada na Coreia do Sul. Foi vencida pelo Tottenham Hotspur da Inglaterra derrotando o clube francês Lyon por 3 a 1 na final.

Formato de disputa 
A 2ª edição da competição contou com a presença de 8 equipes divididas em 2 grupos de 4 equipes cada. Todas enfrentam-se apenas uma vez, sendo que o melhor de cada um dos 2 grupos se classificou à final do torneio.

 Final - 1º Colocado do Grupo A   −   1º Colocado do Grupo B

Sedes 
Todos os jogos ocorreram na Coreia do Sul nos estádios citados:

 Estádio Sang-am de Seul − Seul
 Estádio Busan Asiad − Busan
 Daejeon World Cup Stadium − Daejeon
 Estádio Guus Hiddink − Gwangju
 Big Bird Stadium − Suwon
 Munsu Cup Stadium − Ulsan

Fase de Grupos 

Todas as partidas estão no fuso horário local (UTC+9).

Grupo A

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

Grupo B

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

Final

Campeão

Maiores artilheiros

Ligações externas 
 

2005
2005 no futebol